Alone () — восьмой студийный альбом немецкой диско-группы Modern Talking, вышедший в 1999 году, второй студийный альбом после их воссоединения в 1998 году. Содержит такие хиты группы, как «You Are Not Alone» и «Sexy Sexy Lover».

Оценки критиков 
Рецензент Allmusic дал смешанный отзыв пластинке и поставил ей 2,5 балла из 5. По мнению обозревателя Брэдли Торреанто, Modern Talking в альбоме Alone представили серию новых «технологически усовершенствованных» песен, но, задействовав все элементы техно-музыки, они стали похожими на группу ABBA. В своем репертуаре они располагают простыми и безыскусными номерами, из-за которых от них может отвернуться значительная часть потенциальных слушателей. В заключении своей рецензии, критик отметил, что кроме техно-поп-фанатиков, лишь немногие оценят этот альбом.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Modern Talking